San Rafael může znamenat:

 San Rafael (departement) – jeden z osmnácti departementů provincie Mendoza v centrální části Argentiny
 San Rafael (Filipíny) – město v provincii Bulacán na Filipínách
 San Rafael (Kalifornie) – město v okrese Marin County ve státě Kalifornie, Spojené státy
 San Rafael (Mendoza) – hlavní město stejnojmenného departementu v provincii Mendoza, Argentina
 San Rafael (Kostarika) – město v Kostarice
 San Rafael (Chile) – obec v Chile

Externí odkazy